strumentista – in musica, musicista che suona uno strumento musicale
 strumentista – in medicina, membro di un'équipe operatoria
 strumentista – nell'industria, tecnico che si occupa della strumentazione di impianti

Altri progetti